Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chautauqua () :
le comté de Chautauqua, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Chautauqua, situé dans l'État de New York.